Ванево и Ванёво — название населённых пунктов.

Россия 
 Ванево — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Ванево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Ванёво — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Ванево — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Ванево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.

Польша () 
 Ванево (Высокомазовецкий повят) — деревня в Подляском воеводстве, гмина Соколы;
 Ванево (Хайнувский повят) — деревня в Подляском воеводстве гмина Нарев.